Bärenorden steht für

 Orden vom Bären, 1213 von Kaiser Friedrich II. gestifteter mittelalterlicher Ritterorden
 Hausorden Albrechts des Bären, 1836 gestifteter Orden des Herzogtums Anhalt